João Ducas (césar) - oficial bizantino irmão do imperador Constantino X Ducas;
 João Ducas (sebastocrator) - oficial sob Aleixo I Comneno;
 João Ducas (general sob Manuel I) - general bizantino sob Manuel I Comneno;
 João I Ducas - governante da Tessália;
 João III Ducas Vatatzes - imperador de Niceia.

Desambiguações de antropônimos